Aulon est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes 

 Aulon (Creuse), commune française du département de la Creuse ;
 Aulon (Haute-Garonne), commune française du département de la Haute-Garonne ;
 Aulon (Hautes-Pyrénées), commune française du département des Hautes-Pyrénées.
 Col d'Aulon, col de montagne du département des Hautes-Pyrénées.

Patronyme 

 Jean d'Aulon, écuyer et intendant de Jeanne d'Arc.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France